Гавлін Вулф (, | howlin ˈwʊlf |, справжнє ім'я: Че́стер А́ртур Бе́рнетт, ; 10 червня 1910 — 10 січня 1976) — американський блюзовий музикант — гітарист, співак, виконавець на губній гармоніці. Співпрацював з лейблами Chess Records та MCA Records.

Гавлін Вулф вважається одним з найвпливовіших представників чиказького блюзу. Ряд пісень, виконані Вулфом стали блюзовими стандартами, зокрема такі як «Smokestack Lightning», «Back Door Man» та «Spoonful».

Ім'я цього музиканта внесено до Зали слави блюзу, a в 1991 до Зали слави рок-н-ролу.

Дискографія 

 Moanin' in the Moonlight (Chess, 1959)
 Howlin' Wolf (Chess, 1962)
 Howlin' Wolf Sings the Blues (Chess, 1962)
 More Real Folk Blues (Chess, 1967)
 The Super Super Blues Band (Checker, 1968); з Мадді Вотерсом i Бо Діддлі 
 The Howlin' Wolf Album (Chess, 1969)
 Message to the Young (Chess, 1971)
 The London Howlin' Wolf Sessions (Chess, 1971)
 Live and Cookin' at Alice's Revisited (Chess, 1972)
 The Back Door Wolf (Chess, 1973)

Примітки

Посилання 
 сайт присвячений музикантові 

Блюзові співаки США
Блюзові гітаристи США
Блюзові виконавці на губній гармоніці США
Музиканти Chess Records
Музиканти RPM Records
Обрані до Зали слави блюзу